Паскалевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Паскалевич, Горан (1947—2020) — югославский и сербский кинорежиссёр.
 Паскалевич, Бата (1923—2004) — сербский актёр.